Villamartín de Don Sancho kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamartín de Don Sancho (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamartín de Don Sancho (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar